Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1977 года прошёл в Сочи 1-2 июля и окончился победой сборной СССР со счётом 207—171. При этом и мужской, и женский составы советской сборной оказались сильнее своих оппонентов.

Результаты

Результаты победителей у мужчин

Результаты победителей у женщин

Общий зачёт

Литература 
 

Июль 1977 года
Международные спортивные соревнования в Сочи
Спорт в России в 1977 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в СССР
Международные соревнования по лёгкой атлетике в России
1977 год в лёгкой атлетике
1977 год в Краснодарском крае